Антонов Олег Костянтинович — радянський авіаконструктор
 Антонов Олег Ярославович — італійський волейболіст

Див. також 
 Олег Антонов (монета)